Il singolare  dello  Serbia Open 2011 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2011.

Il campione uscente era Sam Querrey, ma quest'anno ha deciso di non partecipare al torneo.

Novak Đoković ha sconfitto in finale Feliciano López per 7-64, 6-2.

Teste di serie 
Le prime quattro teste di serie ricevono un bye per il 2º turno.

  Novak Đoković (campione)
  Viktor Troicki (secondo turno)
  Guillermo García-López (secondo turno)
  Albert Montañés (quarti di finale)

 John Isner (primo turno)
 Ernests Gulbis (primo turno)
 Janko Tipsarević (semifinale, ritirato per infortunio alla coscia destra)
 Juan Mónaco (primo turno)

Qualificati 

  Alexander Peya (primo turno)
  Adrian Ungur (secondo turno)

  Franko Škugor (primo turno)
  Martin Kližan (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Serbia Open 2011
ATP World Tour 2011